Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du 13 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Andy Murray remporte le tournoi en simple en battant en finale David Ferrer. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Jürgen Melzer et Philipp Petzschner s'imposent en finale face à Andre Begemann et Julian Knowle. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Vienne
Sport en Autriche en 2014
Tennis en octobre 2014